Spasovo peut désigner :
en bulgare (le nom étant écrit Спасово) :
Spasovo, village bulgare de l'obchtina de General Tochevo, situé dans l'oblast de Dobritch ;
Spasovo, village bulgare de l'obchtina de Tchirpan, situé dans l'oblast de Stara Zagora.